(7 de outubro de 1984) é um ator japonês.

Fez sua estréia na televisão no seriado Madan Senki Ryukendo, em que interpretou Koichi Shiranami/Ryujin'o.

Atores do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei